Příjmení Danihel nese více různých osobností:

 Ivan Danihel (* 1941) – slovenský a československý politik 
 Štefan Danihel (1885–1966) – československý a slovenský politik
 Vincent Danihel (1946–2011) – slovenský a československý právník a politik romského původu